Vorbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothee Vorbeck (1936–2020), Abgeordnete des Hessischen Landtags
 Gerd von Lettow-Vorbeck (1902–1974), deutscher Jäger, Jagdschriftsteller und Schriftleiter beim Paul Parey Verlag
 Hermann von Lettow-Vorbeck (1835–1913), preußischer General der Infanterie
 Kurt von Lettow-Vorbeck (1879–1960), deutscher Landrat
 Oskar von Lettow-Vorbeck (1839–1904), preußischer Generalmajor und Militärschriftsteller
 Paul von Lettow-Vorbeck (1870–1964), preußischer Generalmajor, DNVP-Politiker (MdR) und Schriftsteller
 Paul Vorbeck (1899–1946), deutscher Politiker (NSDAP; MdR)
 Paul Karl von Lettow-Vorbeck (1832–1919), preußischer General der Infanterie
 Paula Vorbeck (* 1996), deutsche Fußballspielerin
 Marco Vorbeck (* 1981), deutscher Fußballspieler

Vorbeck ist der Name folgender Orte:
 Gemeinde Vorbeck, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Vorbeck (Gneven), Ortsteil von Gneven, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 ehem. Klein Vorbeck in Pommern

Vorbeck ist Namensbestandteil von:
 Vorbeck Materials, US-amerikanischer Werkstoffhersteller

Siehe auch:
 Lettow-Vorbeck Adelsfamilie aus Pommern